José Luis Moreno puede referirse a:

 José Luis Moreno (1947-), empresario y ventrílocuo español;
 José Luis Moreno Barroso Joselu (1991-), futbolista español;
 José Luis Moreno Torres (1968-), político español.